Velika nagrada vzhodnih ZDA 1985 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 23. junija 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 63
| 1:55:39,851
| 5
| 9
|-
! 2
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 63
| + 57,549 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 63
| + 1:03,170
| 3
| 4
|-
! 4
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 63
| + 1:06,225
| 19
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 63
| + 1:26,966
| 8
| 2
|-
! 6
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 62
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 62
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 8
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 62
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 9
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 61
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 10
| 25
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 61
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 11
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 60
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 12
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 58
| +5 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 51
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 30
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 10
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 27
| Trčenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 26
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 19
| Zavore
| 4
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 19
| El. sistem
| 14
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 18
| Prenos
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 15
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 11
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 10
| Zavore
| 12
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 4
| Sklopka
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| RAM-Hart
| 3
| Turbo
| 20
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|}

Formula 1 sezona 1985
1985
Šport v Detroitu